Rade, toponiem

Plaatsen in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein:
Rade (Steinburg)
Rade b. Hohenwestedt
Rade b. Rendsburg
Plaatsen elders in Duitsland:
Rade (Jessen), Saksen-Anhalt

Zie ook
Råde, een gemeente in de Noorse provincie Østfold
-rode